Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1975.

Џон Њуком је освојио турнир. У финалу је победио Џимија Конорса резултатом 7-5, 3-6, 6-4, 7-6.

Носиоци
  Џими Конорс (финалиста)
  Џон Њуком (победник)
  Тони Роуч (полуфинале)
  Џон Александер (четвртфинале)
 N/A
  Алекс Метревели (четвртфинале)
  Џеф Мастерс (четвртфинале)
  Фил Дент (прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1975.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1975.